Квинт Сульпи́ций Лонг (; V—IV века до н. э.) — римский военачальник и политический деятель, военный трибун с консульской властью 390 года до н. э. На время его магистратуры пришлось нашествие галлов. Именно Сульпиций стал, согласно античной традиции, виновником поражения римлян, поскольку неправильно совершил жертвоприношение перед боем.

Происхождение 
Квинт Сульпиций принадлежал к знатному патрицианскому роду Сульпициев, происходившему, возможно, из Камерина. Первый Сульпиций из упоминающихся в источниках был консулом в 500 году до н. э., и в дальнейшем представители этого рода регулярно занимали высшие должности.

Консульские фасты называют преномен отца Квинта Сульпиция — Тит; тем не менее согласно родословной схеме, составленной Ф.Мюнцером (носящей, правда, во многом предположительный характер), отцом Лонга мог быть Квинт Сульпиций Камерин Претекстат, консул или военный трибун с консульской властью 434 года до н. э.. В этом случае его родным братом мог быть трёхкратный военный трибун с консульской властью Сервий Сульпиций Руф, двоюродным братом — военный трибун с консульской властью 402 и 398 годов Квинт Сульпиций Камерин Корнут, а племянником — пятикратный консул Гай Сульпиций Петик.

Трибунат 
Квинт Сульпиций стал одним из шести трибунов-патрициев 390 года до н. э. накануне галльского вторжения. Он выступил с армией навстречу галлам наряду со своими коллегами. Тит Ливий говорит о коллегиальном командовании, не называя имён; Орозий называет командующим «консула Фабия». В любом случае, именно Квинт Сульпиций не угодил богам своим жертвоприношением накануне битвы, так как совершил его в неподходящий день — это был следующий день после ид квинтилия — и стал виновником поражения в глазах античных авторов. Последние, правда, отмечают и некомпетентность командования в чисто военных вопросах: трибуны не укрепили лагерь и растянули боевую линию, в результате чего галлы одержали лёгкую победу.

Когда галлы взяли Рим, Сульпиций возглавил оборону Капитолия. Из-за голода он начал по приказу сената переговоры с противником, договорился о выкупе в тысячу фунтов золота (или в 25 талантов, то есть в две тысячи фунтов) и взял на себя руководство процедурой его передачи. Именно он увидел, что галлы используют при взвешивании золота фальшивые гири, а когда Бренн бросил на чашу весов свой меч, спросил: «Что это?» и получил знаменитый ответ — «Горе побеждённым!» Правда, согласно Дионисию, вопрос о мече был задан квестором.

Ливий пишет, что в этот самый момент появилось войско Марка Фурия Камилла, разбившее галлов. Но ряд других источников утверждает, что галлы ушли непобеждёнными с римским золотом. В историографии отмечают, что в описании этих событий античными авторами много легендарного.

О дальнейшей судьбе Квинта Сульпиция ничего не известно.

Потомки 
Возможно, внуком Квинта Сульпиция был Гай Сульпиций Лонг, консул 337, 323 и 314 гг. до н. э.

Примечания

Литература и источники

Источники

Литература 
 
 
 
 
 

Родившиеся в V веке до н. э.
Умершие в IV веке до н. э.
Сульпиции